64-я стрелковая дивизия — воинское соединение РККА Вооружённых Сил СССР принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 64 сд.

История 
Сформирована в июле 1925 года, как 64-я территориальная стрелковая дивизия в Смоленске.

В 1939 году дивизия принимала участие в Польском походе РККА.

В составе действующей армии во время Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 по 19 сентября 1941 года.

Первый этап боёв 1941 года 
Постоянно дислоцировалась в Смоленске, организационно входя в состав 44-го стрелкового корпуса. В июне 1941 года содержащаяся по штатам мирного времени (№ 4/121) дивизия в основном находилась в летних лагерях в Дорогобуже, тыловые части оставались в Смоленске, 106-й сапёрный батальон находился на строительстве укреплений на границе. В ночь на 18 июня 1941 года в Смоленске и Дорогобуже была начата погрузка подразделений дивизии в эшелоны. На 22 июня 1941 года половина эшелонов дивизии находилась в пути, штаб дивизии утром 23 июня 1941 года проехал Минск. Разгружалась дивизия на станции Ратомка близ Заславля западнее Минска, в первые дни войны пополнялась за счёт отступающих частей и военнообязанных, приписанных к Минскому укреплённому району.

С 23 июня 1941 года начала занимать позиции в Минском укреплённом районе западнее и северо-западнее Минска, оседлав шоссе на Молодечно. 288-й стрелковый полк занял позиции севернее шоссе, 30-й стрелковый полк правым флангом оборонял шоссе, а левым флангом доходил до Заславля, 159-й стрелковый полк занял рубеж Заславль включительно — Старое Село.. Дивизия занимала фронт порядка 60 километров вместо положенных по уставу 10-12 км. 

Согласно Боевого донесения командира 44-го стрелкового корпуса № 1 от 30 июня 1941 г. о боевых действиях корпуса с 25 по 30 июня 1941 г. к 18 часам 25 июня 1941 года 44-й стрелковый корпус согласно поставленной ему задачи Военным советом фронта занял оборону Минского укрепленного района, имея:
1. 64-ю стрелковую дивизию с 1-м и 2-м дивизионом 49-го корпусного артиллерийского полка в обороне полосы Стайки, Заславль, Красное с основной задачей не допустить прорыва противника со стороны Молодечно. Полки дивизии располагались в обороне следующим образом:

а) 288-й стрелковый полк находился на правом фланге дивизии и занимал фронт Бояры, (иск.) Скнаревичи;

б) 30-й стрелковый полк оборонялся в центре на фронте Скнаревичи, Хмелевка, ширина фронта 20 км;

в) 159-й стрелковый полк оборонялся на фронте (иск.) Хмелевка, Красное.

После полудня 25 июня 1941 года перед фронтом 64-й стрелковой дивизии были отмечены первые немецкие танки. Посланный разведывательный батальон дивизии близ Радошковичей разгромил часть штаба 39-го моторизованного корпуса, захватив весьма важные документы и пленных. В этот же день были атакованы части дивизии в Заславле. 

26 июня 1941 года на участке 30-го стрелкового полка немецкие части начали наступление по шоссе Молодечно — Минск, и также атаковали Рогово, все атаки были отбиты. 288-й стрелковый полк дивизии также левым флангом попал под удар и был вынужден оставить позиции. С ним в этот день была потеряна связь и в целом не восстановилась. Последние сведения о нём в дивизию поступили 27 июня 1941 года, когда он отступил северо-восточнее Логойска. 159-й стрелковый полк в районе Заславля был атакован слабо и отбил атаки противника. 

К вечеру 26 июня 1941 года противник сумел прорвать позиции 30-го стрелкового полка на шоссе, подразделения полка начали отступать и положение частично было восстановлено вводом резерва в виде противотанкового дивизиона. В это же время 159-й стрелковый полк оставил Заславль, но сумел его отбить. 

27 июня 1941 года дивизия была атакована по всему фронту, 30-й стрелковый полк отошёл на Семков Городок, а 159-й стрелковый полк оставил Заславль. В этот же день дивизия отправила восточнее Минска гаубичный полк, не имевший снарядов, транспорт, тылы, второй эшелон штаба дивизии и тяжелораненых.

28 июня 1941 года тяжёлые бои разгорелись на левом фланге, в полосе 159-го стрелкового полка, на стыке со 108-й стрелковой дивизией, у деревни Старое Село. 30-й стрелковый полк, в котором оставалось не больше трети состава, не выдержал нового удара, и вечером, присоединившись к частям 100-й стрелковой дивизии через Уручье начал отход на Волму. Фактически, в районе станции Ратомка от дивизии оставался потрёпанный 159-й стрелковый полк. Два полка было сформировано из окруженцев, выходивших от западных границ. 

30 июня 1941 года в расположении дивизии появился командующий 3-й армией В. И. Кузнецов, также отступавший от границы. Под его руководством с боем у Волковичей дивизия прорвала кольцо окружения и к 5 июля 1941 года подошла к Березине. Остатки дивизии в дальнейшем отходили за Днепр и 21 июля 1941 года из боёв выведены, дивизия направлена на доукомплектование.

Оборона Смоленска 15.7.41 
Во время боёв под Минском в Смоленске формировалось будущее пополнение для дивизии (так называемая 2-я очередь). Формированием запасных батальонов занимался полковник Малышев П.Ф. (заместитель командира 64 СД), оставшийся в Смоленске на посту начальника гарнизона. После разгрома 64 СД под Минском командование приняло решение формировать дивизию заново на основе этих запасных батальонов и назначить на должность командира дивизии Малышева П.Ф. Однако из-за быстрого продвижения немцев к Смоленску доукомплектовать дивизию полностью не получилось и формируемым частям пришлось принять бой за Смоленск во главе с Малышевым. Из 10 сформированных батальонов в Смоленске для организации обороны осталось около 4 батальона: 2 батальона 288 СП и по одному батальону от 159 и 30 СП. На минирование городских мостов была отправлена сапёрная рота 64 СД. В боях 15.7.41 за южную часть города почти весь гарнизон города был рассеян, пропал без вести или погиб. Его остатки в виде одного батальона 288 СП участвовали в боях за северную часть города в составе 152 СД (288 сп 152 сд) вплоть до выхода из окружения через соловьёву переправу.

Второй этап боёв 1941 года 
На основе 2-й очереди пополнения, которая не участвовала в обороне Смоленска, а так же на основе 3-й очереди и отошедших из под Минска и Смоленска частей 64 СД, была заново сформирована 64 СД во главе с командиром дивизии Грязновом А.С. К 29 июля 1941 года дивизия начала сосредоточение в составе 44-го стрелкового корпуса в районе Свищево. На 1 августа 1941 года дивизии было предписано занять район Свищево и обеспечить за собой переправу через Вопь и овладеть районом Пологи. На 16 августа 1941 года дивизия сосредоточилась в районе Вадино. Перед дивизией стояла задача совместно с 596-м гаубичным полком и подразделениями 874-м противотанкового полка прорвать оборону противника на участке Старые Рядыни в (1,5 километрах западнее Харино) и к исходу 17 августа 1941 года захватить переправы через реку Царевич на участке Синякова, Петрова и в дальнейшем наступать в направлении Сельцо, Степанков. На 21 августа 1941 года наступала в общем направлении на Духовщину, нанося главный удар в направлении Петрова, Сельцо, Кулагино, с задачей к исходу дня выйти на фронт Сущево, Рафенино.

19 сентября 1941 года из боёв выведена, отправлена в Вадино. 26 сентября 1941 года преобразована в 7-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Подчинение

Состав 
 30-й стрелковый полк
 159-й стрелковый полк
 288-й стрелковый полк
 163-й артиллерийский полк
 219-й гаубичный артиллерийский полк
 170-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 318-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 73-й разведывательный батальон
 106-й сапёрный батальон
 82-й отдельный батальон связи
 613-я отдельная рота связи
 65-й медико-санитарный батальон
 178-я автотранспортная рота
 99-я полевая хлебопекарня
 100-й дивизионный ветеринарный лазарет
 140-я полевая почтовая станция
 105-я полевая касса Госбанка

Командование

Командиры 
 Ковалёв, Михаил Прокофьевич, (с 00.10.1925 по 15.12.1928)
 Волостнов, Павел Иванович,  (с 12.1928 по 06.1931)
 Захаркин, Иван Григорьевич,  (10.01.1930 - 24.11.1931)
 …
 Волков, Александр Александрович, полковник (с 09.1939 по 22.12.1939)
 Иовлев, Сергей Иванович, полковник (с 01.06.1940 по 23.07.1941)
 Малышев, Пётр Фёдорович, полковник (и.о. 15.7.41)
 Грязнов, Афанасий Сергеевич, полковник (с 24.07.1941 по 26.09.1941)

Начальники штаба 
 Чижов, Александр Васильевич (1929—1930).

Известные люди, связанные с дивизией

Примечания

Ссылки 
 Справочник
 О боевых действиях в Белоруссии

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны